Chef – cuoco con importanti compiti da eseguire
 Chef – personaggio della serie animata South Park
 Chef – film del 2012 scritto e diretto da Daniel Cohen
 Chef - La ricetta perfetta (Chef) – film del 2014 scritto e diretto da Jon Favreau